Przed burzą –  powieść obyczajowa Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1876
 Przed burzą – niemiecki miniserial z 1999
 Przed burzą – amerykański film z 2007